Ivanišević – południowosłowiańskie nazwisko, występujące m.in.: w Chorwacji, Serbii, Słowenii, Czarnogórze

Osoby noszące nazwisko Ivanišević 
 Albena Ivanisevic – amerykańska bioinżynier, profesor North Carolina State University
 Božidar Ivanišević (1920-2012) – czarnogórski i jugosłowiański wokalista specjalizujący się w pieśniach patriotycznych
 Drago Ivanišević (1907–1981) – chorwacki i jugosłowiański poeta, dramaturg i prozaik
 Đurđica Ivanišević Lieb (ur. 1951) – chorwacka poetka, dziennikarka i krytyk literacki
 Frane Ivanišević, Frano Ivanišević (1863–1947) – chorwacki etnograf i polityk
 Goran Ivanišević (ur. 1971) – chorwacki tenisista, mistrz Wimbledonu 2001, brązowy medalista olimpijski z Barcelony
 Ivan Ivanišević (ur. 1977) – serbski szachista, arcymistrz
 Ivica Ivanišević – chorwacki aktor
 Jovo Ivanišević (1861–1889) – czarnogórski kompozytor, autor hymnu Królestwa Czarnogóry Ubavoj nam Crnoj Gori
 Katica Ivanišević (ur. 1935) – chorwacka polityk i naukowiec, profesor literatury amerykańskiej
 Latica Ivanišević – jugosłowiańska kostiumograf i scenograf
 Ljiljana Ivanišević – chorwacka i jugosłowiańska piłkarka ręczna
 Maria Julia Ivanišević (1893–1941) – chorwacka zakonnica ze Zgromadzenia Córek Bożej Miłości, błogosławiona Kościoła katolickiego
 Miroslav Ivanišević (ur. 1956) – czarnogórski polityk, minister finansów w latach 1998-2004
 Olja Ivanišević, Olya Ivanisevic (ur. 1988) – serbska modelka
 Paul Ivano, ur. jako Pavle Ivanišević (1900-1984) – francuski filmowiec, operator pochodzenia chorwackiego, pracujący we Francji i Stanach Zjednoczonych
 Stjepan Ivanišević (ur. 1939) – chorwacki prawnik, profesor, w latach 2000-2001 minister sprawiedliwości w pierwszym rządzie Ivicy Račana
 Vjekoslav Ivanišević – chorwacki działacz sportowy, jeden z założycieli klubu piłkarskiego Hajduk Split

Przypisy